Kitty Carruthers, née le , est une ancienne patineuse américaine. Son partenaire en couple était son frère Peter avec lequel elle a été plusieurs fois championne des États-Unis et remporté une médaille olympique.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Peter Carruthers

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique américaine
Naissance en  mai 1961
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillée d'argent olympique américaine
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1984